88. længdegrad kan henvise til:

 88. vestlige længdekreds
 88. østlige længdekreds